Swords of Xeen — компьютерная ролевая игра, разработанная Catware и изданная New World Computing. Игра вышла в 1995 году, и являлась бонусным сценарием в издании Might and Magic Trilogy (содержало Might and Magic III, IV, и V). Позднее Swords of Xeen входила также в различные антологии серии. Игра никогда не издавалась отдельно.

Разработка 
Изначально это была модификация, основанная на движке Might and Magic V. В процессе разработки команда Catware связалась с New World Computing, и их проект получил поддержку издателя.

Создатели Swords of Xeen немного поработали над движком, в результате чего он стал поддерживать несколько новых эффектов. Например, стали возможны различные фазы анимации одновременно у разных монстров.

История 
Игра не является официальной частью серии. Она начинается с прибытия отряда игрока в новый мир, который подвергся нападению суперкомпьютера «The Source», что был создан главным злодеем из Might and Magic V.

Реакция 
Звук и графика абсолютно идентичны Might and Magic IV(1992) и Might and Magic V(1993), что уже устарело в 1995 году. Тем не менее, игра имела хороший геймплей, и даже получила 4 из 5 в одном из заграничных обзоров.

Примечания 

Игры для DOS
Компьютерные игры 1995 года
Компьютерные ролевые игры